Томас Кроат (, р. 1938) — американский ботаник, специалист по семенным растениям.

Один из ведущих научных экспертов по ароидным, создатель одной из крупнейших коллекций ароидных в мире, насчитывающей 10 тысяч живых растений. Известен тем, что собрал 100 тысяч видов в условиях дикой природы.

Профессор университета штата Миссури. Доктор ботаники. Один из ведущих сотрудников ботанического сада Миссури в Сент-Луисе.

Научный редактор журнала «Ароидеана» Международного общества ароидных.

Бакалавр Симпсоновского колледжа в Айове, магистр Канзасского университета, защита докторской диссертации в Канзасском университете в 1967 году. Адъюнкт-профессор Сент-Луисского и Университета Миссури.

Научные интересы: систематика и экология ароидных тропиков, флористика ароидных тропиков, выращивание ароидных и др.

Автор более 100 печатных работ и публикаций.

Им описано множество видов растений из родов , , , , , , , .
Например  и многие другие.

Избранные работы 
 The Araceae of Venezuela. Thomas B. Croat & N. Lambert; in «Aroideana» 9 — 1987: 3-214 (Ароидные Венесуэлы)
 Xanthosoma feuersteiniae (Araceae), a new species from southeastern Ecuador. Thomas B. Croat & Josef Bogner; in: «Willdenowia» 35 — 2005, 327—331

Примечания

Ссылки 
 Персональная страница на сайте Ботанического сада Миссури

Персоналии по алфавиту
Ботаники США
Ботаники по алфавиту
Выпускники Симпсоновского колледжа